Lista portów lotniczych w Dżibuti, ułożonych alfabetycznie.

Linki zewnętrzne 
 Great Circle Mapper
 

 
Dżibuti